Luis Orta puù riferirsi a:
Luis Alberto Orta Sánchez – (1994-vivente) lottatore cubano
Luis Alberto Orta Millan – (1989-vivente) mezzofondista e maratoneta venezuelano